FLI steht für:
 Flexible Line Interpreter, eine Programmiertechnik, siehe MOS Technology VIC II #Programmierung des VIC II
 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
 Fritz-Lipmann-Institut in Jena
 Futuro e Libertà per l’Italia, eine italienische Partei
 Atlantic Airways, die nationale Fluggesellschaft der Färöer (ICAO-Code)
 Bahnhof Lich (Oberhess) (DS100-Code)

Fli steht für:
 Ortsteil der Gemeinden Amden und Weesen im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Flia, ein (kosovo-)albanisches Gericht

fli steht für:
 Fali of Mubi (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Adamawa (Bundesstaat), Nigeria

Siehe auch:
 Fly (Begriffsklärung)

Abkürzung